Edom puede referirse a:

 Edom, nombre dado a Esaú en la Biblia. A sus descendientes se les denomina edomitas.
 Edom, región histórica semítica del Levante mediterráneo.
 Edom (Texas), ciudad del nordeste de Texas (Estados Unidos).
 Clifton C. Edom, educador norteamericano y "padre" del periodismo gráfico.